Крис Стрингер (; ) — британский антрополог, палеоантрополог.
Занимается реконструкцией эволюции современного человека.
«The New York Times» в 2012 году называет его ведущим специалистом в этом вопросе.
Член Лондонского королевского общества (2004) и иностранный член Американского философского общества (2019), профессор, сотрудник лондонского Музея естествознания (с 1973 года).

Окончил Университетский колледж Лондона (бакалавр наук), где учился антропологии, и получил две докторских степени — наук и философии, обе по анатомии — в Бристольском ун-те.

В 2005—2016 гг. приглашённый профессор в Royal Holloway, Лондонский университет.

Член Лондонского общества антикваров (2010).

Автор более 200 работ.

Трое детей. Проживает в Лондоне.

Удостоен Медали им. Фринка от Зоологического общества Лондона (2008) и Мемориальной медали им. Риверса от Королевского антропологического ин-та Великобритании и Ирландии (2004).

Ссылки 

 На сайте лондонского Музея естествознания
 На сайте Лондонского королевского общества

Палеоантропологи
Антропологи Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Американского философского общества
Доктора философии
Выпускники Университетского колледжа Лондона
Преподаватели Лондонского университета
Члены Лондонского общества древностей